Бу́ллок () — английская фамилия.

Дословный перевод с английского языка:
 В Великобритании — кастрированный самец крупного рогатого скота любого возраста.
 В Северной Америке — молодой бык (некастрированный самец крупного рогатого скота).
 В Австралии, Индии и Новой Зеландии — вол, взрослый самец крупного рогатого скота, используемый для выпаса (обычно, но не всегда кастрированный).

Носители фамилии 
Основная статья: 
 

  (1914—2004) — британский историк.
  (1816—1882) — американский юрист, бизнесмен и политик, губернатор Массачусетса (1866—1869).
  (род. 1966) — канадско-немецкая мастер визуальных, звуковых и скульптурных инсталляций.
 Буллок, Артур Оллмен (1906—1980) — британский ботаник.
  (1730—1777) — американский юрист, военный, первый губернатор Джорджии (1776—1777).
 Буллок, Боб (1929—1999) — американский политик, 38-й вице-губернатор Техаса.
  (1887—1956) — британский дипломат и альпинист.
  (1823—1901) — иностранный агент КША в Великобритании.
 Буллок, Джереми (1945—2020) — английский актёр кино и телевидения.
  (род. 1955) — австралийский певец, сочинитель песен и пианист.
  (род. 1955) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Буллок, Джимми (1902—1977) — английский футболист.
 :
  (1731—1809) — английский землевладелец, политик,  на протяжении 56 лет, «».
 :
  (1851—1926) — британский генерал.
 Буллок, Дэвид (род. 1960) — американский серийный убийца.
 Буллок, Дэн (1953—1969) — американский рядовой первого класса Корпуса морской пехоты, самый молодой военнослужащий армии США, убитый в ходе Войны во Вьетнаме (в возрасте 15 лет).
  (1842—1898) — лейтенант ВМС КША.
  (1891—1972) — британский бизнесмен и госслужащий, Постоянный секретарь  (1931—1936).
  (род. 1981) — английский футболист.
  (род. 1976) — американский баскетболист.
 Буллок, Маргарет (род. 1933) — американская учёная и врач.
  (1834—1907) — американский бизнесмен и политик, губернатор Джорджии (1868—1871).
 Буллок, Сандра (род. 1964) — американская актриса.
  (1849—1919) — канадо-американский бизнесмен, политик, шериф и маршал.
 Буллок, Скотт (род. 1956) — американский актёр озвучивания.
 :
 Буллок, Стив (род. 1966) — американский политик, адвокат и профессор, 24-й губернатор штата Монтана (2013—2021).
  (род. 1958) — британская сопрано.
  (1915—2005) — американский учёный, один из основателей нейроэтологии.
 :
  (1816—1885) — мормонский пионер.
 :
  (ок. 1773 — 1849) — английский путешественник, натуралист и антиквар.
  (1813—1867) — американский изобретатель.
  (1902—1975) — американский фотограф.
  (1921—2006) — американский сценарист и продюсер.
  (1955—2008) — американский джаз-фанк- и джаз-фьюжн-гитарист.
  (1890—1979) — английский органист, композитор и преподаватель; музыкальный директор Эксетерского собора (1919—1927), музыкальный директор Вестминстерского аббатства (1927—1941), директор  (1941—1952), директор Королевского колледжа музыки (1953—1960).

Второе имя
  (1860—1917) — американский геолог.
  (1835—1884) — мать Теодора Рузвельта.
  (1860—1894) — брат Теодора Рузвельта, отец Элеоноры Рузвельт.

Вымышленные персонажи
  — детектив, изначально в комиксах издательства DC Comics.

Топонимы США 
 Буллок — округ штата Алабама.
 Буллок — округ штата Джорджия.

Прочее 
  — гостиница в городе  (штат Южная Дакота, США).
 Буллок-Ломбард — белогвардейская самоходная артиллерийская установка.
  — исторический дом в городе  (штат Джорджия, США).

См. также